Clintonville kan syfta på:

 Clintonville, Pennsylvania
 Clintonville, Wisconsin